Poul Hansen (1891–1948) – duński zapaśnik, olimpijczyk 
 Poul Hansen (1913–1966) – duński polityk, minister obrony i finansów
 Poul L. Hansen (1916–2002) – duński piłkarz
 Poul Hansen – duński żużlowiec
 Poul Hansen (ur. 1953) – duński trener piłkarski